

Astrologia indiana 
 rāśi (राशि) – sostantivo sanscrito che significa segno zodiacale

Persone 
 Domenico Rasi (1924-1944) – antifascista e partigiano italiano
 Gaetano Rasi (1927) – politico ed economista italiano
 Guido Rasi (1954) – medico italiano
 Luigi Rasi (1852-1918) – attore, drammaturgo e storico italiano
 Tintino Persio Rasi (1893-1963) – anarchico, giornalista e poeta italiano
 Francesco Rasi (1574-1621) – compositore, tenore, poeta italiano

Altro 
 Distretto di Rasi Salai – distretto (amphoe) della Thailandia, nella provincia di Sisaket
 Teatro Luigi Rasi – teatro di Ravenna

Pagine correlate 
 Rasa
 Raso

Altri progetti